L'edizione 2007-2008 della Segunda División è cominciata il 25 agosto 2007 e si è conclusa il 15 giugno 2008.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Numancia, Sporting Gijón e Malaga promosse in Primera División.
 Ejido, Granada 74, Cadice e Racing Ferrol retrocesse in Segunda División B.

Marcatori

Note

Voci correlate
 Primera División 2007-2008 (Spagna)
 Segunda División B 2007-2008 (Spagna)
 Coppa del Re 2007-2008
 Supercoppa di Spagna 2007

Collegamenti esterni 
 

2007-2008